Erato puede referirse a:

 Erato, una de las nueve Musas de la mitología griega.
 Erato, una nereida, también en la mitología griega.
 Erato, una de las danaides, hija de Polixo.
Erato, la dríade esposa de Árcade.
 Erato de Armenia, reina del Imperio Parto.
 (62) Erato, objeto astronómico, un asteroide.
 Erato Records, una discográfica.
 El nombre del género de las asteráceas '''''Erato (planta).